Лапікура Валерій Павлович (9 вересня 1943, село Кутузівка Омської області, Росія) — український тележурналіст, кіносценарист, письменник. 
 Наталя Лапікура — український тележурналіст.